Klövsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klövsjön, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun, 
Klövsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (11,7 ha)
Klövsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,  (12,3 ha)
Klövsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (1,04 km²)

Se även
Klövsjö församling, var till 2010 en församling i Härnösands stift i Bergs kommun i Jämtlands län
Klövsjö landskommun, tidigare kommun i Jämtlands län
Klövsjö socken, sedan 1971 en del av Bergs kommun, 
Klövsjö-Storhogna skidområde, 
Klövsjö, tätort i Bergs kommun och kyrkbyn i socken, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn